Il singolare maschile del Tampere Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Éric Prodon ha battuto in finale Agostoin Gensse 6–1, 3–6, 6–2.

Teste di serie

 Éric Prodon (campione)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Florent Serra (primo turno)
 David Guez (quarti di finale)

  Agostoin Gensse (finale)
  Andrej Martin (primo turno)
  Jürgen Zopp (secondo turno)
  Bastian Knittel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tampere Open 2011